Давон Джефферсон (, род.  в Линвуде, штат Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда.

Карьера в колледже 
Джефферсон играл за Университет Южной Калифорнии (USC). В своей конференции он был выбран в первую сборную новичков. Давон не был выбран на драфте НБА 2008 года.

Профессиональная карьера 
Джефферсон выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2008 года и нанял агента, тем самым положив конец своему праву выступлений за колледж. Тем не менее, Давон не был выбран. После того как он не был задрафтован, Джефферсон подписал свой первый профессиональный контракт с «Маккаби» Хайфа. Сезон 2010–2011 года он провёл в лионском АСВЕЛе. В июле 2011 года Джефферсон подписал однолетний контракт с «Триумфом». В сезоне 2011/2012 Давон был назван самым ценным игроком регулярного чемпионата. В ноябре 2012 года Джефферсон подписал годичный контракт с красноярским «Енисеем».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте USC
 Профиль на сайте ПБЛ 

Баскетболисты США
Игроки БК «Маккаби» Хайфа
Игроки БК АСВЕЛ
Игроки БК «Триумф»
Игроки БК «Енисей»
Игроки БК «Чханвон Эл-Джи Сейкерс»
Игроки БК «Красный Октябрь»
Игроки «Капитанес де Аресибо»
Игроки «Гуарос де Лара»
Игроки БК «Газиантеп»
Игроки БК «Бахчешехир Колежи»
Игроки БК «Ешильгиресун»
Игроки БК «Канту»
Игроки БК «Виртус» Рим